Damernes konkurrence i BMX-racing ved sommer-OL 2020 bliver afholdt i Ariake Urban Sports Park den 29. – 30. juli 2021.

Format 
Konkurrencen har 24 ryttere og startes med kvartfinalerne. I kvartfinalerne og semifinalerne bliver der kørt tre gennemløb og rytterne bliver tildelt points efter deres placering i hvert gennemløb. Efter de tre gennemløb går de fire ryttere med færrest points videre. I finalen er der kun et enkelt gennemløb, der afgør medaljefordelingen. Kvartfinalerne bliver gennemført 30. juli mens semifinaler og finalen bliver afholdt 31. juli.

Kvalifikation

Resultater

Kvartfinaler 
kilder:

Heat 1

Heat 2

Heat 3

Heat 4

Semifinaler

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

Referencer

Eksterne henvisninger 
 https://www.uci.org/olympic-games/track-cycling
 https://tokyo2020.org/en/games/schedule/olympic/20200730_CBR.html

BMX-racing (damer)